Gros puede referirse a:

Apellido
Antoine-Jean Gros (1771-1835), pintor francés.

Topónimos

España
 Gros (San Sebastián).
 Frontón Gros, en San Sebastián.
 Puig Gros, localidad española en la provincia de Lérida.

Francia
Le Gros-Morne, localidad francesa en el departamento insular antillano de Martinica.
Dizy-le-Gros, localidad francesa en la región de Picardía.
Gros-Réderching, población francesa en la región de Lorena.
Le Gros-Theil, localidad francesa en la región de Alta Normandía.
Houlbec-près-le-Gros-Theil, localidad francesa en la región de Alta Normandía.

Santa Lucía
Gros Islet, localidad de Santa Lucía.

Canadá
Parque nacional Gros Morne, en la costa oeste de la isla de Terranova, provincia de Terranova y Labrador, Canadá.

Suiza
Distrito de Gros-de-Vaud, localidad suiza del cantón de Vaud.

Otros usos
Gros (unidad de masa).
Gros (moneda).
Gros ventres, tribu de nativos americanos.

Referencias